Hale kan syfta på:

 Hale (namn) – ett namn samt personer med namnet
Hale–Bopp – komet

Geografi

Antarktis 

 Mount Hale, Antarktis,

Kina
 Hale (köpinghuvudort i Kina, Inner Mongolia Autonomous Region, lat 41,22, long 111,68)

Storbritannien 

 Hale, Surrey, England, Surrey, 
 Hale, Hampshire, ort i England, 
 Great Hale (ort), England, Lincolnshire, 
 Hale, Greater Manchester, 
 Hale, Cheshire, England, Borough of Halton, 
 Hale, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Hale, Medway – en ort i Medway, Kent, England
 Hale, Somerset – en ort i Somerset, England
 Hale, Thanet – en ort i St. Nicholas At Wade, Thanet, Kent, England

USA 

 Hale, Missouri – ort, Missouri, Carroll County, 
Hale Center, stad i Texas

Se även
Hale County, county i Texas
Hale County, Alabama, county i Alabama

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar